Truog ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Rudolf Truog (1865–1953), Schweizer reformierter Geistlicher und Kirchenhistoriker
 Leonhard Truog (1760–1848), Schweizer reformierter Geistlicher und Historiker
 Michel Truog (* 1992), Schweizer Popsänger
 Tina Truog-Saluz (1882–1957), Schweizer Publizistin, Schriftstellerin und Lyrikerin